Yinotheria (їнотерії) — ймовірна базальна клада / підклас ссавців, що об'єднує Shuotheriidae, вимерлу групу ссавців з юрського періоду Євразії, з австралосфенідами (Australosphenida), групою ссавців, відомих з юрського періоду до сьогодення Гондвани, включаючи 5 видів живих Monotremata в Австралії й Новій Гвінеї. Скам'янілості їнотеріїв були знайдені в Англії, Китаї, Росії, Мадагаскарі та Аргентині.

Еволюція 
Згідно з генетичними дослідженнями, Yinotheria відокремилася від інших ссавців приблизно 220–210 Ma. Найдавніші відомі скам'янілості трохи молодші, датовані приблизно 168–163 мільйонами років у середній юрі. Ці скам'янілості є родами Pseudotribos у Китаї, Shuotherium у Китаї й Англії, Itatodon із Сибіру та Paritatodon з Киргизії та Англії. Вони, які належать до родини Shuotheriidae, є єдиною відомою групою Yinotheria у північній півкулі.

Інфраклас Australosphenida з'явився приблизно в той же час, що й Shuotheriidae. Родина Henosferidae, що включає роди Henosferus, Ambondro і Asfaltomylos, було знайдено в південній півкулі в Аргентині та на Мадагаскарі. Це говорить про те, що ця родина могла бути більш поширеною та різноманітною в Гондвані в той час; однак через їхній крихкий стан деякі скам'янілості могли бути знищені геологічними подіями.

Родина Ausktribosphenidae і перші однопрохідні з'явилися в ранній крейді, в регіоні, який зараз відомий як Австралазія. Попри те, що вони були знайдені в тому ж регіоні світу і в той самий період часу, нещодавні роботи виявили, що старші Henosferidae є сестринським таксоном Monotremata, а Ausktribosphenidae є наступним сестринським таксоном Australosphenida.

У Лайтнінг-Рідж, Новий Південний Уельс, були знайдені фрагменти скам'янілої щелепи Monotremata віком 110 мільйонів років. Ці фрагменти, від виду Steropodon galmani, є найдавнішими відомими скам'янілими рештками Monotremata.

Таксономія 
 підклас Yinotheria Chow & Rich 1982 sensu Kielan-Jaworowska, Cifelli & Luo 2004 [Prototheria Gill 1872]
 ряд Shuotherida Chow & Rich 1982 [Shuotheridia; Shuotheria]
 родина Shuotheriidae Chow & Rich 1982
 рід Pseudotribos Luo, Ji & Yuan 2007
 рід Shuotherium Chow & Rich 1982
 інфраклас Australosphenida Luo, Cifelli & Kielan-Jaworowska 2001 sensu Kielan-Jaworowska, Cifelli & Luo 2004
 ряд Ausktribosphenida Luo, Cifelli & Kielan-Jaworowska 2001
 родина Ausktribosphenidae Rich et al. 1997
 рід Bishops Rich et al. 2001
 рід Ausktribosphenos Rich et al. 1997
 ряд Henosferida Averianov & Lopatin 2011
 родина Henosferidae Rougier et al. 2007
 рід Ambondro
 рід Asfaltomylos Rauhut et al. 2002
 рід Henosferus Rougier et al. 2007
 ряд Monotremata Bonaparte 1837 sensu Luo, Cifelli & Kielan-Jaworowska 2001
 рід Teinolophos Rich et al. 1999
 рід Kryoryctes Pridmore et al. 2005
 родина Kollikodontidae Flannery et al. 1995
 рід Kollikodon Flannery et al. 1995
 родина Ornithorhynchidae
 рід Monotrematum Pascual et al. 1992
 рід Steropodon Archer et al. 1985
 рід Obdurodon Woodburne & Tedford 1975
 рід Ornithorhynchus живий і монотипний
 родина Tachyglossidae
 рід Zaglossus живий, але містить вимерлі види

Філогенетика

Примітки 

Систематика ссавців